

Film e televisione 
 Il nome della rosa (The Name of the Rose) – film del 1986 diretto da Jean-Jacques Annaud
Il nome della rosa (The Name of the Rose) – miniserie televisiva del 2019

Musica 
 The Name of the Rose – album dei Ten del 1996
 The Name of the Rose – EP dei Ten del 1996
 The name of the ROSE – album del gruppo giapponese D